Braga (IPA: [ˈbɾaɣɐ]) is een stad en gemeente in het gelijknamige Portugese district Braga. De gemeente heeft een totale oppervlakte van 183 km² en telde 193.333 inwoners in 2021, waarmee het naar inwonertal de zevende grootste gemeente is van Portugal, en het derde grootste stedelijk gebied is van het land.

Geschiedenis 

De regio heeft een zeer lange geschiedenis. Al in de prehistorie woonden er mensen en ten tijde van Keizer Augustus (ongeveer in het jaar 16 voor Christus) werd er een stad gesticht, Bracara Augusta genoemd. Deze Romeinse stad werd de hoofdstad van de latere provincie Gallaecia in Romeins Spanje. Na de Romeinse tijd waren het de Sueven en daarna de Visigoten die bezit namen van de stad.

Rond 716 kwam de stad in bezit van de moslims van Al-Andalus. In 753 nam Alfons I van Asturië de stad in. In 985 heroverde Al-Mansur ibn Abi Aamir de stad. De moslimheerschappij duurde tot 1040 toen koning Ferdinand I van Castilië de stad veroverde. Van 1093 tot 1147 was het de residentie van het Portugese hof, dat heerste over het graafschap Portugal.

Onderwijs 
In 1973 werd in Braga de Universidade do Minho opgericht. De meeste gebouwen van de universiteit zijn ook in Braga gevestigd, enkele gebouwen bevinden zich echter in Guimarães.

Sport 
In 2004 was Braga een van de speelsteden tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2004. Nederland speelde hier zijn wedstrijd tegen Letland. Het bijzondere aan het stadion is dat het achter de goals geen tribunes heeft, maar grote rotswanden. Er kunnen 30.000 mensen in dit stadion. Sporting Clube de Braga is de vaste bespeler van dit stadion.

Bezienswaardigheden 
 Het bedevaartsoord Bom Jesus do Monte (sinds 2019 op de Unesco-Werelderfgoedlijst) met de Elevador do Bom Jesus.
 Kathedraal (Portugees: Sé de Braga), oorspronkelijk romaans, daterend uit de 12de eeuw. Ten zuidoosten van de stad liggen drie belangrijke heilige plekken in de bergen, namelijk Bom Jesus, Sameiro en Falperra. De aartsbisschop van Braga is primaat van de Katholieke kerk in Portugal. Braga is de stad in Portugal met de meeste kerken in de binnenstad (meer dan 30); haar bijnaam is soms het Rome van Portugal.

Plaatsen in de gemeente

Geboren in Braga 
 André Soares (1720-1769), architect en beeldhouwer
 Carlos Amarante (1748-1815), architect en ingenieur
 Vítor Ferreira (1988), voetbalscheidsrechter
 João Carlos Teixeira (1993), voetballer
 José Sá (1993), voetballer
 Diogo Dalot (1999), voetballer

Externe links 
  Website van de gemeente Braga